De dertiende etappe van de Ronde van Italië 2017 werd gereden op 19 mei 2017 van Reggio Emilia naar Tortona. De etappe was 167 kilometer lang. Onderweg waren er geen gecategoriseerde beklimmingen, wel twee tussensprints.

Uitslag

Klassementen 

13
Sport in Piëmont
Alessandria (provincie)